Drangovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Дрангово) :
Drangovo, village bulgare de l'obchtina de Petritch, situé dans l'oblast de Blagoevgrad ;
Drangovo, village bulgare de l'obchtina de Kirkovo, situé dans l'oblast de Kardjali ;
Drangovo, village bulgare de l'obchtina de Brezovo, situé dans l'oblast de Plovdiv.